Eterni (Eternals) – personaggi dei fumetti Marvel Comics
Eterni (Endless) – personaggi dei fumetti DC Comics/Vertigo
Eterni (Eternals) – altro termine per indicare le divinità e semidivinità della serie fantasy Warcraft
Eterni – singolo del gruppo Zero Assoluto del 2016